Ena Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ena Lake, Ontario, 
 Ena Lake, Saskatchewan,